Les mots uniformis et uniforme sont des déclinaisons, notamment le nominatif singulier (masculin ou féminin pour le premier, neutre pour le second), d'un adjectif latin signifiant « simple, uniforme ».

En taxonomie, les mots uniformis et uniforme sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : uniformis, uniforme.

Notes et références 

Épithète spécifique